Dubis ist der Name folgender Personen:

 Klaus Dubis (1938–2010), Südtiroler Politiker und Jurist

Dubis ist der antike Name des französisch-schweizerischen Flusses Doubs